Die IZH-56 () ist ein sowjetisches Motorrad des Herstellers Ischmasch. Sie wurde von 1956 bis 1962 produziert.

Geschichte 
1956 entwickelte Ischmasch ein neues Modell, die IZH-56. Sie unterscheidet sich erheblich vom Vorgängermodell IZH-49. Die IZH-56 wurde als Straßenmotorrad für Überlandfahrten konstruiert und war sowohl als Solomotorrad für bis zu zwei Personen als auch als Motorradgespann für bis zu drei Personen geeignet. Der Beiwagen konnte im Bedarfsfall schnell entfernt werden.

Die gefertigte Stückzahl der IZH-56 belief sich auf 677.428 Stück, davon 130.000 mit Seitenwagen.

1962 wurde sie durch die IZH Planeta ersetzt, die auf der IZH-56 basierte.

Technik 
Das Fahrgestell besteht aus einem Einschleifen-Rohrrahmen mit geteiltem Unterzug und heruntergezogenen Schutzblechen, die den Fahrer vor Staub und Schmutz schützen; der Sitz hat einen Moosgummibezug. Das Motorrad wurde in Varianten mit Doppelsitzbank und mit zwei separaten Sitzen produziert. Vergaser und Luftfilter verschwanden hinter einer abnehmbaren Verkleidung. Die Räder mit geraden Speichen sind untereinander austauschbar. Die Antriebskette vom Getriebe zum Hinterrad ist gekapselt.

Der luftgekühlte Einzylinder-Zweitakt-Motor der IZH-56 ist 20 % leistungsfähiger als der des Vorgängermodells, die Motorleistung stieg auf 13 PS. Der Vergaser wird unter der Verkleidung vorgewärmt. Im Gegensatz zu dem des Vorgängermodells IZH-49 ist der Zylinder der IZH-56 aus Aluminium mit einer Grauguss-Laufbuchse gefertigt. Die Kurbelwelle ist geschmiedet und verpresst. Das Motorgehäuse ist unterteilt; im Vorderteil befindet sich der Kurbeltrieb, hinten das Getriebe und der Motorblock ist horizontal geteilt. Der Fußschalthebel und der Kickstarter befinden sich auf der linken Seite. Zusätzlich ist wie bei der IZH-49 ein weiterer Getriebehebel als kurzer aufrecht stehender Handschalthebel auf der rechten Seite des Motors ausgeführt, der aber nicht bis hoch zum Tank geführt wird.

Technische Daten

Abmessungen und Verbrauch 
 Gesamtlänge 2115 mm.
 Gesamtbreite 780 mm.
 Höhe 1025 mm
 Bodenfreiheit 135 mm.
 Motorrad Trockengewicht 158 kg
 Zulässiges Gesamtgewicht 290 kg, mit Seitenwagen 470 kg
 Höchstgeschwindigkeit 100 km/h.
 Kraftstofftank 14 Liter.
 Reichweite Straße 160–180 km.
 Verbrauch auf der Autobahn max. 4,5 Liter pro 100 km.
 Kraftstoff: Benzin mit Zweitaktöl im Verhältnis 25:1, Gemischschmierung
 Durchfahrtiefe (Wasser) 300 mm.

Motor 
 Hub 85 mm.
 Bohrung 72 mm
 Anzahl der Zylinder 1
 Hubraum 346 cm³
 Verdichtung 6,8:1
 Max. Leistung 13 PS (9,7 kW) bei 4200–4500/min.
 Fahrwind-Luftkühlung
 Vergaser Typ k-28d
 kontaktgesteuerte Batteriezündung
 Doppelport-Auspuff

Getriebe 

 Ölbadkupplung
 Übersetzungsstufen
 1. Gang 4,32:1
 2. Gang 2,24:1
 3. Gang 1,4:1
 4. Gang 1:1
 Kraftübertragung auf das Hinterrad mit Rollenkette, Endübersetzung: 2,47

Fahrwerk 
 Rahmen:            Stahlrohr, geschweißt.
 Gabel:             Teleskop Federtyp mit hydraulischen Stoßdämpfern
 Feder Hinterachse: Schwinge, mit hydraulischen gedämpften Federbeinen
 Bremsen:           Vollnaben-Trommelbremsen vorn und hinten
 Felge:             Stahlfelge
 Reifengröße vo/hi: 3,25x19

Sportmotorräder aus der Serie 
1957 begann die Produktion der neuen Serie von Sport-Motorrädern mit geschweißtem Rohrrahmen und Hinterradschwinge

 Il-57K – für Motocross-Wettbewerbe, 18 PS Leistung
 Izh-57 m – für mehrtägige Wettkämpfe, 18 PS Leistung

 IZH-54A – Pazmep war für Schaurennen, Hinterrad 16", Vorderrad 19". Leistung 20 PS
 IZH-60 m – für mehrtägige Veranstaltungen, Leistung 19 PS
 Izh-60ms – für alle Tage und Wettbewerb, mit 6-Gang-Schaltgetriebe.

Weblinks 
 Kleine Typengeschichte der IZH Planeta
 Prospektabbildungen der IZH-56
 Inoffizielle Seite über die „Izh“-Motorräder (russisch)

56